Neco, in Brasilien oft kurz für Manoel oder Manuel, bezieht sich unter anderem auf folgende Personen:

 Neco (Musiker) (* 1948), türkischer Popsänger und Schauspieler
 Neco Soares, brasilianischer Fußballer, Botafogo (1920er)
 Danilo Montecino Neco (* 1986), brasilianischer Fußballspieler

sowie:

 Manoel Caetano Silva (* 1940); brasilianischer Fußballspieler, u. a. Corinthians
 Manoel de Lima Filho (* 1940); brasilianischer Fußballspieler u. a. Sport Recife (1980er)
 Manuel Nunes (1895–1977); brasilianischer Fußballspieler, u. a. Corinthians
 Manoel Rodrigues; brasilianischer Fußballspieler, u. a. Bangu AC, Cerro Porteño
 Manoel Tavares (* 1933); brasilianischer Fußballspieler, u. a. FC São Paulo

Auch ein häufig verwendeter Name für Kater